Чифте хамам може да се отнася за:

 Чифте хамам в Кюстендил, България;
 Чифте хамам в Пловдив, България;
 Чифте хамам в Скопие, Република Македония;
 Чифте хамам в Тетово, Република Македония.